Фредерик Сулье (, 24 декабря 1800, Фуа, Арьеж — 23 сентября 1847, Бьевр, провинция Намюр) — французский писатель и драматург.

Биография 
Сын служащего налогового управления. Его отец до Реставрации Бурбонов служил в наполеоновской армии и был бонапартистом. Политические взгляды отца оказали непосредственное воздействие на его сына, который с юности разделяет республиканские убеждения, а позднее принимает участие в революции 1830 года. Изучал право в Париже и Ренне, служил в Лавале. В 1824 году вышел в отставку и отправился в Париж заниматься литературой. Устроился там директором лесопилки, на которой работало более сотни человек — эта должность обеспечила ему безбедное существование. Начинал как поэт классической манеры, впоследствии представитель неистового романтизма, автор историко-авантюрных драм и романов, переводчик Шекспира (Ромео и Джульетта, 1828). Дружил с Гюго, Дюма, Бальзаком, Нервалем, Жаненом. Участвовал в революции 1830 года.

Творчество 
Автор ряда имевших успех исторических романов («Два трупа», 1831; «Граф Тулузский», 1832), в которых выступал против жестокостей монархического режима, фанатизма духовенства. От исторических романов Сулье перешёл к изображению современных нравов. В авантюрно — социальном романе «Мемуары дьявола» (1837—1838) выражались республиканские идеалы писателя и отрицательное отношение к режиму Июльской монархии. Сент-Бёв писал о Сулье: «Один из плодовитых романистов нашего времени г-н Фредерик Сулье открыл порядочное число не слишком богатых жил современного жанра и разработал их энергично и находчиво. Но слишком часто у него при всём его трудолюбии не видишь тонкости».

Один из создателей — наряду с Дюма (отцом), Бальзаком, Эженом Сю — жанра роман-фельетон. Оказал некоторое влияние на раннее творчество Ф. М. Достоевского, который особенно любил его роман «Мемуары Дьявола».

Произведения

Драмы 
 Christine à Fontainebleau (1829)
 La famille de Lusigny (1832)
 Diane de Chivri (1839)
 Le proscrit (1839)
 Le fils de la folle (1839)
 L’ouvrier (1840)
 Gaëtan il Mammone (1842)
 Eulalie Pontois (1843)
 Les amans de Murcie, chronique du XIVe siècle (1844)
 La closerie des genêts (1846)

Романы 
 «Le vicomte de Béziers» (1834)
 «Le comte de Toulouse» (1835)
 «Les mémoires du diable» (Мемуары дьявола) (1837—1838)
 «Le lion amoureux» (1839)
 «Si jeunesse savait et si vi eillesse pouvait» (1841—1845)

Признание 
Имел огромный успех у современников. Одно из его стихотворений, переведенное на немецкий язык, положил на музыку Бетховен.

Публикации на русском языке 
 Львица: рассказ. СПб, 1840
 Мемуары дьявола М.: Ладомир; Наука. 2006 (Серия Литературные памятники)
 Герцог де Гиз. СПб: Лениздат, 2008

Примечания

Литература 
 Champion M. Frédéric Soulie: sa vie et ses ouvrages, orné de son portrait. Paris: Moguet, 1847
 March H. Frédéric Soulié novelist and dramatist of the romantic period. New Haven: Yale UP, 1931
 Пахсарьян Н. Т. Фредерик Сулье и становление романа-фельетона в XIX в.// Французская литература 30-40-х годов XIX века: Вторая проза. М.: Наука, 2006

Ссылки 
 Фредерик Сулье на сайте IMDB

Писатели Франции
Драматурги Франции
Мемуаристы Франции
Авторы исторических романов
Авторы приключенческой литературы